

Trzy miejscowości w Polsce
 Różany – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Różany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie
 Różany – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

Miejscowość na Ukrainie
 Różany na Pokuciu